Атом: 

 Атом ( — неделимый) — наименьшая часть химического элемента, являющаяся носителем его свойств; частица вещества, из которой состоят молекулы.
 Атом ( — «Божественный Дух») — армянское мужское имя.
 Атом — простейший случай формулы; формула, которую нельзя расчленить на подформулы.
 Атом — точка с ненулевой мерой.
 Атом — уникальная для системы программирования величина.
 Атом — российско-французский концепт тяжёлой колёсной боевой машины пехоты.
 АТОМ — Атеистическое общество Москвы.
 АТОМ — наимельчайшая песчинка в крайних пределах своей делимости.
 Атом — имя нескольких супергероев вселенной DC Comics.
 Атом (ум. 1220) — армянский князь из Баграса (он же Гастон).
 «Атом» — советский и российский футбольный клуб из Нововоронежа.
 Атом — российский электромобиль на модульной платформе

См. также 
 Atom (значения)
 Атум